Samsung Galaxy A02s — смартфон, розроблений Samsung Electronics, що входить до серії Galaxy A. Був анонсований 24 листопада 2020 року разом з Galaxy A12. Також смартфон продається в Індії під назвами Samsung Galaxy M02s та Galaxy F02s.

Дизайн 
Екран виконаний зі скла. Корпус смартфона виконаний з пластику.

Знизу знаходяться роз'єм USB-C, динамік, мікрофон та 3.5 мм аудіороз'єм. Зверху розташований другий мікрофон. З лівого боку розташований слот під 2 SIM-картки або 1 SIM-картку і карту пам'яті формату microSD до 1 ТБ. З правого боку розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка блокування смартфону.

Samsung Glalaxy A02s продається в 4 кольорах: чорному, білому, синьому та червоному. В Україні смартфон продається у всіх наведених кольорах окрім червоного.

Samsung Glalaxy M02s продається в 3 кольорах: чорному, синьому та червоному.

Samsung Glalaxy F02s продається в 3 кольорах: чорному, білому та синьому.

Технічні характеристики

Апаратне забезпечення

Платформа 
Смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 450 та графічний процесор Adreno 506.

Акумулятор 
Акумуляторна батарея отримала об'єм 5000 мА·год та підтримку швидкої зарядки на 15 Вт.

Камера 
Смартфон отримав основну потрійну камеру 13 Мп, f/2.2 (ширококутний) + 2 Мп, f/2.4 (макро) + 2 Мп, f/2.4 (сенсор глибини) з автофокусом та здатністю запису відео в роздільній здатності 1080p@30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 5 Мп, діафрагму f/2.2 та здатність запису відео в роздільній здатності 720p@30fps.

Екран 
Екран PLS TFT LCD, 6.5", HD+ (1600 × 720) зі щільністю пікселів 270 ppi, співвідношенням сторін 20:9 та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.

Пам'ять 
Смартфон продається в комплектаціях 3/32 та 4/64 ГБ. В Україні офіційно продається лише версія на 3/32 ГБ.

Програмне забезпечення 
Смартфон був випущений на One UI 2.5 на базі Android 10. Був оновлений до One UI 3.1 на базі Android 11.

Примітки

Посилання 
 
 
 

Стільникові телефони Samsung
A02s
Смартфони
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони з кількома тиловими камерами
Мобільні телефони, представлені в 2020 році